Zenzen ist der Familienname folgender Personen:

Dolf Zenzen (1909–2003), deutscher Schauspieler und Künstleragent
Eucharius Zenzen (1903–1963), deutscher katholischer Geistlicher 
Michael J. Zenzen (* 1945), amerikanischer Philosoph